Jerzy Wierzchowski (polityk)
 Jerzy Wierzchowski (żużlowiec)